Hey Hey Hey – album de Le Braghe Corte del 2010
 Hey Hey Hey – singolo di Katy Perry del 2018